Zdrojewski ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Zdrojewski (* 1957), polnischer Politiker, Minister für Kultur und nationales Erbe
 Edmund Zdrojewski (1915–1948), deutscher SS-Hauptscharführer und KZ-Lagerleiter